Томас Юнссон (,  12 квітня 1960, Фалун) — колишній шведський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Швеції. Згодом хокейний тренер, зокрема тренував національну збірну Данії.

Олімпійський чемпіон. Володар Кубка Стенлі. Провів понад 600 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1974 року.

1979 року був обраний на драфті НХЛ під 25-м загальним номером командою «Нью-Йорк Айлендерс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 22 роки, захищав кольори команд МОДО, «Нью-Йорк Айлендерс», «Едмонтон Ойлерс» та «Лександ».

Загалом провів 632 матчі в НХЛ, включаючи 80 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Був гравцем молодіжної збірної Швеції, у складі якої брав участь у 24 іграх. Виступав за національну збірну Швеції, провів 67 ігор в її складі.

Нагороди та досягнення 
 Бронзовий призер чемпіонату світу 1979.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Нью-Йорк Айлендерс» — 1982, 1983.
 Срібний призер чемпіонатів світу — 1981, 1986 та 1990.
 Чемпіон світу — 1991. 
 Член Зали слави ІІХФ — 2000.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 
 

шведські хокеїсти
Гравці збірної Швеції з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1980
Призери зимових Олімпійських ігор 1980
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти МОДО
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Лександса»
Задрафтовані «Нью-Йорк Айлендерс»
Члени Зали слави ІІХФ
Шведські хокейні тренери‎
Шведські бронзові олімпійські медалісти